Пётр Лихачёв:
 Лихачёв, Пётр Гаврилович (1758—1813) — генерал-майор, герой Бородинского сражения.
 Лихачёв, Пётр Тимофеевич (1906—1942) — старший сержант, Герой Советского Союза (1942).